Halter (insect) - een lichaamsdeel
 Halter (geslacht) - een geslacht van netvleugeligen 
Een vorm of uitvoering van een kledingstuk, zie:
 Guêpière
 Haltertopje
 Schort
 Halter (vorm) - twee verdikte delen die verbonden zijn door een centraal middendeel

Personen 
 Bill Halter (1960) - een luitenant-gouverneur van de Verenigde Staten
 Marek Halter (1936) - een Franse schrijver
 Paul Halter (1956) - een Franse schrijver van detectives
 Paul Halter - Belgische baron, voorzitter van de  Auschwitz-stichting, vanaf 1996

Sport 
 Barbell - een werktuig voor gewichtheffen
 Dumbbell - een werktuig voor spieroefeningen

Paardensport
een beoordelingsrubriek bij shows - Engels at halter = aan het halster
Bij westernrijden:
 Halter - een keuring
 Showmanship at halter - een dressuurdiscipline